Collisella insessa är en snäckart som först beskrevs av Hinds 1842.  Collisella insessa ingår i släktet Collisella och familjen Lottiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
insessa